Der The Hague Challenger 1990 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. November 1990 in Den Haag stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1990 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1990
Tennisturnier in Den Haag